

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Szarów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Szarów – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj